Il toponimo Sanquin può riferirsi a 3 diversi distretti della Liberia nella contea di Sinoe:

Distretto di Sanquin 1
Distretto di Sanquin 2
Distretto di Sanquin 3